Нижче наведено список найбагатших благодійних фондів, що складається з 29 найбільших благодійних фондів, приватних фондів та інших благодійних організацій. 
 
У списку перераховано некомерційні фонди. Фонди, що є частиною більших компаній у список не включені (наприклад холдингові компанії). 
 
Список відсортовано за спаданням сумарної кількості пожертв (тобто, поточної загальної вартості інвестованих у фонд пожертв). Пожертви вимірюються у доларах США та приведені до національної валюти фонду за курсом станом на 4 березня 2008 року. У зв'язку із постійним коливанням валютного курсу, список являє собою лише оціночну вартість кожного фонду. Сумарний власний капітал наведений у списку 219,8 мільярдів доларів США.

Список найбільших благодійних фондів

Див. також 
 Список благодійних фондів 
 Суверенні фонди

Примітки

Посилання  
 Foundation Center   
 Топ 100 американських фондів  

Благодійні фонди
Списки організацій